bitwa pod Cambrai – bitwa podczas I wojny światowej, w 1917 roku
 bitwa pod Cambrai – bitwa podczas I wojny światowej, w 1918 roku